Рибар — фамилия.
 Рибар, Иван (1881—1968) — югославский политический деятель
 Рибар, Иво (1916—1943) — югославский партизан, Народный Герой Югославии.
 Рибар, Мирослав (1924—1970) — чешский инженер-конструктор лёгкого стрелкового вооружения, один из разработчиков пистолета-пулемёта «Скорпион».
 Примечания